Christian Kauter – ex schermidore svizzero
 Fabian Kauter – schermidore svizzero
 Michael Kauter – schermidore svizzero